Afrikaanse palmgierzwaluw
 Aziatische palmgierzwaluw
 Braziliaanse palmgierzwaluw
 Cubaanse palmgierzwaluw
 Madagaskarpalmgierzwaluw